Горелица — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Горелица — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Горелица — деревня в Борисовском районе Минской области.